Kommunikationstjänst kan syfta på

 Telekommunikationstjänst – arbete som utförs av en aktör inom telekommunikationsbranschen
 Kommunikationstjänst (militärt) –  i svenskt militärt språkbruk anordning av infrastruktur för transporter, se Sambandstjänst